Termin ZIS ima više značenja.

 Zingiberenska sintaza, enzim
 Ciriška međunarodna škola ()